В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1251 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1251 году

Январь 
 25 января — Генрих II фон Нассау — граф Нассау (1198—1251)

Февраль 
 9 февраля — Матье II — герцог Лотарингии (1220—1251)

Март 
 31 марта — Вильгельм Моденский — епископ Модены (1221—1233), кардинал-епископ Сабина-Поджо Миртето (1244—1251)

Май 
 23 мая —  — архиепископ Калочи (1206—1218), патриарх Аквилеи (1218—1251). Бан Славонии (1209—1212), воевода Трансильвании (1212—1213)
  — король Пагана (1235—1251)

Июнь 
 6 июня — Гильом III де Дампьер — сеньор де Дампьер (1231—1251), граф Фландрии (как Гильом II) (1246—1251), убит на рыцарском турнире.
  — епископ Вердена (1231—1251)

Сентябрь 
 7 сентября — Виола — княгиня-консорт Опольская , жена Казимира I Опольского, княгиня Цешина (1246—1251)

Октябрь 
 9 октября — Иоланда Венгерская — королева-консорт Арагона (1235—1251), жена Хайме I Завоевателя
 16 октября —  — епископ Кура (1237—1251)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Андрей Сиенский — святой римско-католической церкви .
  — египетский математик
  — немецкий пилигрим, святой римско-католической церкви.
 Годан — князь-чингизид эпохи Монгольской империи, дата смерти предположительна.
  — епископ Ноли (1239—1245), епископ Бруньято (1230—1251)
  — король Десмонда (1247—1251)
 Есу-Мункэ — правитель Чагатайского улуса (1247—1251), убит в междоусобной борьбе
  — граф Ретеля (1242/1243 — 1251)
  — мавританский поэт.
 Изабелла Хантингдонская — жена Роберта де Брюса, 5-го лорда Аннандейла, мать Роберта де Брюса 6-го лорда Аннандейла
 Жан II — граф Руси (1213—1251)
 Мария де Понтье — графиня де Понтье (1221—1251)
 Ованнес Тавушеци (Ванакан) — армянский историк и богослов
 Орда-Эджен — первый Хан Белой Орды (1242—1251) 
 Отто I — граф Ольденбурга (1209—1251)
 Петронелла де Комменж — графиня Бигорра и виконтесса Марсана (1194—1251)
  — императрица-консорт Японии (1233—1239), жена Императора Сидзё 
 Сакья-пандита — один из крупнейших политических и религиозных деятелей в истории Тибета. Шестой Сакья Тридзин, он входит четвёртым в число четырёх «отцов-основателей Сакья» и «пяти превосходных мастеров Тибета
  — епископ Морея (1244—1251)
  — шериф Ноттингемшира и Дербишира (1239—1241)
 Ферхар — мормер Росса (1223—1251)
  — жена Хамфри V де Богуна (с 1241 года)

См. также 
 Список умерших в 1250 году
 Список умерших в 1252 году

1251